L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 8 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

La compétition, qui s'est toujours jouée sur terre battue, se joue sur gazon à  partir de 2015.

Rafael Nadal  remporte le simple messieurs. En finale, il bat Viktor Troicki, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rohan Bopanna et Florin Mergea.

Faits marquants 
 On note les forfaits du Français Julien Benneteau et des Tchèques Radek Štěpánek et Jiří Veselý.
 Tommy Haas fait son retour à la compétition après une opération à l'épaule, plus d'un an après son dernier match officiel.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2015)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2015
ATP 2015
Tennis en Allemagne en 2015
Tennis en juin 2015